Караул-Кая (масив Бойка), Орлиний Заліт (масив Бойка), Орта-Кая — лісиста гора (1134 м) в Криму на масиві Бойка.
 Караул-Кая (Бабуган-Яйла) — лісиста гора (1268 м) в Криму на південно-західних схилах Бабуган-Яйли.
 Караул-Кая (Кордон-Даг) — гора (761 м), розташована на північ від Байдарської долини.

Література 
 Горный Крым. Атлас туриста / ГНПП «Картографія», Укргеодезкартографія ; ред.: Д. И. Тихомиров, Д. В. Исаев, геоинформ. подгот. Е. А. Стахова. — К. : ДНВП «Картографія», 2010. — 112 с.
 Караул-Кая